Nowa Dęba – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie tarnobrzeskim
 Nowa Dęba – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie tarnobrzeskim
 Nowa Dęba – przystanek kolejowy w Nowej Dębie, w województwie podkarpackim